Gareth Roberts (1940–2007) – brytyjski fizyk
 Gareth Roberts (ur. 1959) – walijski rugbysta
 Gareth Roberts (ur. 1964) – brytyjski statystyk
 Gareth Roberts (ur. 1968) – brytyjski scenarzysta
 Gareth Roberts (ur. 1978) – walijski piłkarz
 Gareth Roberts (1987–2012) – walijski pilot rajdowy